Název SSK Vítkovice může mít několik významů:

 HC Vítkovice Steel – hokejový klub hrající Extraligu
 SSK Vítkovice (národní házená) – klub národní házené hrající 1. ligu